«Непра́вильное нача́ло» — общее название редко встречающихся или теоретически мало исследованных шахматных дебютов. Из 20 возможных первых ходов белых  6 образуют «правильные начала» (1. e4; 1. d4; 1. Кf3; 1. c4; 1. g3; 1. b3), а оставшиеся 14 — «неправильные». При этом в современной турнирной практике «правильные начала» играются в 99,4 % случаев, а неправильные — менее чем в 0,6 %.

С развитием шахматной теории некоторые «неправильные начала» подверглись глубокому анализу и изучению, превратившись в «правильные» и во многом определяющие современный дебютный репертуар.

Из неправильных начал с перестановкой ходов может возникнуть одно из начал, широко применяющихся в современной шахматной практике, но более или менее квалифицированный противник всегда будет стараться помешать этому, реализуя полученное преимущество.

Варианты неправильных начал 
 1. а3 — дебют Андерсена.
 1. a4 — дебют Уэра.
 1. a4 e5 2.h4 — дебют краба.
 1. b4 — дебют Сокольского.
 1. c3 — сарагосское начало.
 1. d3 — дебют Мизеса.
 1. е3 — дебют ван Круйса.
 1. f3 — дебют Гедульта.
 1. f4 — дебют Бёрда.
 1. g4 — атака Гроба.
 1. h3 — дебют Клеменца.
 1. h4 — дебют Депре.
 1. Кc3 — дебют Данста.
 1. Кa3 — атака Дёркина.
 1. Кh3 — дебют Амара.

Интересный факт 
Неправильные начала могут разыгрывать и чёрные в ответ на первые «правильные» ходы белых. При этом такая партия будет классифицироваться по первому ходу белых, а не по неправильному ответу чёрных. Например, партия 1.e4 a6 классифицируется как дебют королевской пешки (B00).

Примечания

Литература 
 

Неправильные начала